John Dillon puede hacer referencia a:

John Talbot Dillon (1739-1805), hispanista irlandés.
John Turley "Hook" Dillon (1924-2004), baloncestista estadounidense.